Damernas lagmångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 2000 avgjordes den 17-19 september i Sydney SuperDome.

Medaljörer

Resultat

Final

Referenser